Vessletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vessletjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Vessletjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn